

Patronymes 
Timochinine (masculin ; ) ou Timochinina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Timochinine (1948-2021), rameur soviétique
 Ioulia Timochinina (1998-), plongeuse russe
 Svetlana Timochinina (1973-), plongeuse russe
 Vladimir Timochinine (1970-), plongeur russe

Patronyme russe